Гуань Чжун:

 Ло Гуаньчжун — китайский писатель XIV века
 Гуань Чжун (легист)